Нітриця — річка, права притока Нітри, басейн Дунаю.
 Нітриця — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.